Rotorua – miasto w Nowej Zelandii
 Rotorua – jezioro w Nowej Zelandii
 Rotorua – krater na powierzchni planetoidy (951) Gaspra